Первый турнир Второй лиги первенства России по футболу состоялся в 1992 году.

Команды 
В сезоне 1992 года во второй лиге были заявлены 115 команд:

Таблицы

1 зона 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

2 зона 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

3 зона 
 Итоговая таблица

 Результат матча «ЦСКА-д» (Москва) 3:1 «Авангард» (Коломна) был аннулирован. Команде «ЦСКА-д» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

4 зона 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

5 зона 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

6 зона 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Примечания

Ссылки 
 Россия. Сезон-1992

1992
Футбол в России в 1992 году